Point of Order (film) - Amerikaanse documentaire uit 1964 over de verhoren van Joseph McCarthy
 Procedurevraag of Punt van Orde - een vraag over de toepassing van de reglementen in een parlementaire zetting (parlement, gemeenteraad en dergelijke)